Titane (film), een Frans-Belgische film uit 2021, geschreven en geregisseerd door Julia Ducournau
Titaan (mythisch wezen), een reusachtige, geweldig krachtige persoon afkomstig uit de Griekse mythologie